Belciugatele se poate referi la:

 Belciugatele, Călărași
 Comuna Belciugatele, Călărași
 Râul Belciugatele

Altele 
 Belciugele, Vrancea

Vezi și 
 Belciug (dezambiguizare)